Aleksandr Viktorovitch Dergatchiov, en russe :  et en anglais  (né le  à Languepas en Russie) est un joueur international russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club 
Formé au Neftianik Almetievsk, Dergatchiov est sélectionné en  par le SKA Saint-Pétersbourg en 2013. Il effectue deux années en MHL dans le club école du SKA avant d'être intégré à l'effectif senior du club.

Au niveau international 
Il représente la Russie au niveau international. Il fait partie des sélections russes ayant joué les mondiaux U18 et junior respectivement en 2014 puis en 2015 et 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || SKA-1946 || MHL || 46 || 12 || 9 || 21 || 30 || 10 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || SKA-1946 || MHL || 45 || 10 || 29 || 39 || 52 || 19 || 11 || 7 || 18 || 10
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||33 ||2 ||0 ||2 ||4 ||15 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2015-2016 || SKA-Neva || VHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || SKA-1946 || MHL ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 31 || 0 || 3 || 3 || 24 || 9 || 0 || 0 || 0 || 27
|-
| 2016-2017 || SKA-Neva || VHL || 3 || 2 || 0 || 2 || 4 || 8 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || SKA-Neva || VHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 31 || 6 || 5 || 11 || 8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 31|| 5|| 2|| 7|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 26|| 1|| 2|| 3|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || SKA-Neva || VHL || 4|| 1|| 0 || 1|| 2|| 10|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2020-2021 || HK Vitiaz || KHL || 53|| 11|| 12|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL ||25 || 3|| 5|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Omskie Krylia || VHL ||3 || 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||5||0||0||0|| 0||+1|| align="left"| 
|-
|2015|| align="left"| Championnat du monde junior ||7||1||3||4|| 2||+2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde junior ||7 || 0 || 2 || 2 || 2 || +4|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en septembre 1996
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Naissance dans le district autonome des Khantys-Mansis
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine